Nölle ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Nölle (1899–1956), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Ernst Nölle (1854–1916), preußischer Kommerzienrat
 Ernst Otto Nölle (1856–1918), deutscher Richter, Ministerialbeamter und Parlamentarier
 Friedrich Nölle (1871–1959), deutscher Politiker (KPD)
 Fritz Nölle (1899–1980), deutscher Schriftsteller
 Günther Nölle (1934–1999), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Karen Nölle (* 1950), deutsche Übersetzerin, Lektorin und Autorin
 Marianne Nölle (* 1938), deutsche Serienmörderin
 Peter Nölle (* 1936), deutscher Tonmeister
 Thomas Nölle (1948–2020), deutscher Künstler und Fotograf
 Ulrich Nölle (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Volker Nölle (* 1937), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Wilfried Nölle (* 1925), deutscher Indologe, Völkerkundler und Diplomat
 Wilhelm Nölle (1904–1991), SS-Obersturmbannführer und Oberregierungsrat

Siehe auch: 
 Noelle 
 Nolle